Schlierbach puede referirse a:

 Schlierbach, comuna francesa del departamento de Alto Rin.
 Schlierbach, comuna suiza del cantón de Lucerna.
 Schlierbach, municipio ausitriaco del Kremstal.